Тил:

 Тил — главный город исторической области Бетюве, ныне входящей в нидерландскую провинцию Гелдерланд.
 Тил, Берт (1926—2020) — американский бейсболист и тренер.
 Тил, Гус (род. 1997) — нидерландский футболист.
 Тил, Джордж Мак-Колл (1837—1919) — британский историк.
 Тил, Оуэн (род. 1961) — британский актёр.
 Тил, Шон (род. 1992) — английский актёр.

См. также 
 Тилл
 Тиль